Селёвишки (лит. Selioviškės, пол. Sielawiszki) — деревня в Лентварском старостве, в Тракайском районе Вильнюсского уезда Литвы. Располагается в 2 км на севере от Кариотишек.

Физико-географическая характеристика 
Селёвишки располагаются в 2 км на севере от центра Кариотишек, в 4 км на северо-западе от Лентвариса, на севере граничит с деревней Саусяй, на северо-востоке — с Лебеджяй, на востоке — с Молувенай, на юго-востоке — с Киемялишки, на юге — с Ужукульпис. На юго-западе Селёвишек находится озеро Кульпис, через деревню протекает небольшая река Майщине.

История 
Деревня Селёвишки под названием Селявишки упоминается на Российских картах 1860 и 1872 годов, а также на Советских картах 1940, 1985 и 1990 годов, под названием Sielawiszki упоминается на Польских картах 1925 и 1933 годов.

Население

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Тракайского района
Лентварис
Лентварское староство